Laberinto (album), een album van Miguel Bosé
 Laberinto (band), een Nederlands-Venezolaanse latin-metalband